Geisha, Japanse gezelschapsdame
 Geisha (geslacht), geslacht van cicaden (insecten)
 Geisha (stichting), Nederlandse voormalige belangenvereniging voor sekswerkers
 Geisha (vlinder), een vlindersoort (Olethreutes arcuella)